An Old Flame – film del 1927 diretto da Harry Sweet
 An Old Flame – film d'animazione del 1930 di George Herriman